Pierwszy rząd Ingvara Carlssona
 Drugi rząd Ingvara Carlssona